Drei Zeitalter ist

 der Titel einer Stummfilmkomödie von Buster Keaton aus dem Jahr 1923 (Originaltitel: The Three Ages), siehe Drei Zeitalter (Film).
 die Bezeichnung für ein Konzept im Buddhismus, siehe Drei Zeitalter (Buddhismus).